Гаранин, Иван:
 Гаранин, Иван Иванович (род. 1945) — советский лыжник.